Beleg van Boeda (1541)
 Beleg van Boeda (1684)
 Beleg van Boeda (1686)
 Beleg van Boeda (1849)